NGC 6169 (другие обозначения — OCL 984, ESO 276-SC5) — рассеянное скопление в созвездии Наугольник.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

6169
Наугольник (созвездие)
Рассеянные скопления